Le nom de Chasse Royale est porté par des quartiers de villes et réfère à un domaine où le Roi venait chasser le gibier.

Belgique
 Quartier de la commune d'Auderghem à Bruxelles.

France
 Quartier de la ville du Mans.
 Quartier de la ville de Valenciennes.

Voir aussi 
 
Chasse Royale, le titre d'un roman de Jean-Philippe Jaworski en 2015.

Homonymie de patronyme